

Geografia

Austria 
 Franking – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Inne 
 Franking – ród

Zobacz też 
 Fränking